Castle Butte steht für:

 Castle Butte (Arizona), Ort im US-Bundesstaat Arizona
 Castle Butte Township (Pennington County, South Dakota), Township im US-Bundesstaat South Dakota
 Castle Butte Township (Perkins County, South Dakota), Township im US-Bundesstaat South Dakota
 Castle Butte (Kanada), Erhebung in Saskatchewan, Kanada

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Castle Butte (Navajo County, Arizona)	
 Castle Butte (Santa Cruz County, Arizona)	
 Castle Butte (Idaho County, Idaho)	
 Castle Butte (Owyhee County, Idaho)	
 Castle Butte (Kalifornien)	
 Castle Butte (Fergus County, Montana)	
 Castle Butte (Garfield County, Montana, 862 m)	
 Castle Butte (Garfield County, Montana, 971 m)	
 Castle Butte (Rosebud County, Montana)	
 Castle Butte (Sweet Grass County, Montana)	
 Castle Butte (Valley County, Montana)	
 Castle Butte (Yellowstone County, Montana)	
 Castle Butte (Nevada)	
 Castle Butte (North Dakota)	
 Castle Butte (South Dakota)	
 Castle Butte (San Juan County, Utah, 1382 m)	
 Castle Butte (San Juan County, Utah, 1630 m)	
 Castle Butte (Washington)